Alexander Gibson peut faire référence à :
 Alexander Gibson (-1644), un magistrat écossais, père du suivant ;
 Alexander Gibson (-1656), un magistrat écossais, fils du précédent ;
 Alexander Gibson (1800-1867), un botaniste et un chirurgien écossais ;
 Alexander Gibson (1852-1920), un homme politique canadien ;
 Alexander Gibson (1926-1995), un chef d'orchestre écossais.